Ниже представлен перечень руководителей СССР и Коммунистической партии Советского Союза за период с 1922 по 1991 гг.

Описание 
В соответствии с советской Конституцией, с 1917 по 1989 годы руководителем государства считался коллективный орган — соответственно, ВЦИК, ЦИК СССР и Президиум Верховного Совета СССР. После 1989 года СССР возглавлял единоличный глава государства.
Юридически высшим должностным лицом советского государства были:
 с 1917 года — Председатель ВЦИК РСФСР;
 с 1922 года — Председатель ЦИК СССР (де-юре главами ЦИК было от 4 до 7 равноправных председателей, по одному от каждой союзной республики, де-факто ЦИК возглавлял председатель от РСФСР);
 с 1938 года — Председатель Президиума Верховного Совета СССР;
 с 1989 года — Председатель Верховного Совета СССР;
 с 1990 года — Президент СССР.

Владимир Ильич Ленин формально не был главой государства и партии. На момент Октябрьской революции был членом Политбюро ЦК РСДРП (б). После революции официальным главой государства был Председатель ВЦИК, но вся реальная власть была сосредоточена в Совете народных комиссаров СССР, который и возглавлял Ленин (с октября 1917 года по июль 1923 года Совет народных комиссаров РСФСР).

Должность Генерального (в 1953—1966 годах «Первого») секретаря ЦК Коммунистической партии была учреждена в апреле 1922 года и после того, как И. В. Сталин победил в 1930 году правую оппозицию А. И. Рыкова, Н. И. Бухарина и М. П. Томского, окончательно стала высшей в СССР. Влияние Иосифа Сталина, занимавшего этот пост с 1922 года, росло, и к началу 1930-х годов он фактически обладал неограниченной властью. С 6 мая 1941 года, Сталин возглавлял Совет народных комиссаров (затем Совет министров) СССР. Полгода, с марта по сентябрь 1953 года, Маленков, заняв пост, принадлежавший Сталину, воспринимался как его непосредственный наследник. Однако Хрущёв, добившись введения аналогичного по значимости поста, постепенно увеличивал своё влияние. В последующем в СССР пост Председателя Совета Министров не воспринимался как главный государственный пост.

Леонид Брежнев, заменивший Хрущёва на посту Первого секретаря ЦК КПСС, находился во главе страны в течение 18 лет. После смерти Л. И. Брежнева, 12 ноября 1982 года на внеочередном Пленуме ЦК КПСС Андропов был избран Генеральным секретарём ЦК КПСС. Уже в следующем году здоровье Андропова продолжало ухудшаться, обозначив в преемники Константина Устиновича Черненко. Ещё в начале 1985 года из-за болезни Черненко, главным кандидатом на должность стал Михаил Горбачёв. 25 декабря 1991 года СССР окончательно перестал существовать. За 69 лет существования у СССР было 8 руководителей партии и государства.

Формальные руководители советского государства 
 Каменев Лев Борисович (27 октября (9 ноября) — 8 (21) ноября 1917) Избран на заседании ВЦИК II созыва. Сложил полномочия.
 Свердлов Яков Михайлович (8 (21) ноября 1917 — 16 марта 1919) Избран на заседании ВЦИК II созыва. Умер во время нахождения в должности.
 Владимирский Михаил Фёдорович (и. о. 16 марта 1919 — 30 марта 1919) Постановлением Президиума ВЦИК от 16 марта 1919 года обязанности Председателя ВЦИК были временно возложены на М. Ф. Владимирского как члена Президиума ВЦИК.
 Калинин Михаил Иванович (30 марта 1919 — 19 марта 1946), Председатель Всероссийского ЦИК до 15 июля 1938. После образования СССР — в должности Председатель Президиума ЦИК СССР (30 декабря 1922 — 12 января 1938). После упразднения этой должности стал Председателем Президиума Верховного Совета (с 17 января 1938, избран Верховным Советом СССР 1-го созыва). В печати за Калининым закрепилось обращение «всероссийский староста» (авторство фразы приписывал себе Л. Д. Троцкий, назвавший так Калинина при назначении на должность в 1919 году), с середины 1920-х годов — «всесоюзный староста». Ушёл на пенсию 19 марта 1946.
 Шверник Николай Михайлович (19 марта 1946 — 15 марта 1953) Избран Верховным Советом СССР 2-го созыва. Освобожден от занимаемой должности Верховным Советом СССР 3-го созыва.
 Ворошилов Климент Ефремович (15 марта 1953 — 7 мая 1960) Избран Верховным Советом СССР 3-го созыва. Освобожден от занимаемой должности Верховным Советом СССР 5-го созыва.
 Брежнев Леонид Ильич (7 мая 1960 — 15 июля 1964) Избран Верховным Советом СССР 5-го созыва. Освобожден от занимаемой должности Верховным Советом СССР 6-го созыва.
 Микоян Анастас Иванович (15 июля 1964 — 9 декабря 1965) Избран и освобождён от занимаемой должности Верховным Советом СССР 6-го созыва.
 Подгорный Николай Викторович (9 декабря 1965 — 16 июня 1977) Избран Верховным Советом СССР 6-го созыва. Освобожден от занимаемой должности Верховным Советом СССР 9-го созыва.
 Брежнев Леонид Ильич (16 июня 1977 — 10 ноября 1982) Избран Верховным Советом СССР 9-го созыва. Умер во время нахождения в должности.
 Кузнецов Василий Васильевич (и. о. 10 ноября 1982 — 16 июня 1983) Первый заместитель Председателя Президиума Верховного Совета СССР (7 октября 1977 — 18 июня 1986). В периоды вакансий, вызванных смертью Л. И. Брежнева, Ю. В. Андропова и К. У. Черненко (10 ноября 1982 — 16 июня 1983, 9 февраля 1984 — 11 апреля 1984; 10 марта 1985 — 2 июля 1985), выполнял обязанности Председателя Президиума Верховного Совета СССР.
 Андропов Юрий Владимирович (16 июня 1983 — 9 февраля 1984) Избран Верховным Советом СССР 10-го созыва. Умер во время нахождения в должности.
 Кузнецов Василий Васильевич (и. о. 9 февраля 1984 — 11 апреля 1984)
 Черненко Константин Устинович (11 апреля 1984—10 марта 1985) Избран Верховным Советом СССР 11-го созыва. Умер во время нахождения в должности.
 Кузнецов Василий Васильевич (и. о. 10 марта 1985 — 2 июля 1985)
 Громыко Андрей Андреевич (2 июля 1985 — 1 октября 1988) Избран и освобождён от должности Верховным Советом СССР 11-го созыва. Ушёл на пенсию.
 Горбачёв Михаил Сергеевич (1 октября 1988 — 15 марта 1990) Избран Председателем Президиума Верховного Совета СССР. 25 мая 1989 года I Съездом народных депутатов СССР избран Председателем Верховного Совета СССР. 15 марта 1990 года III Съездом народных депутатов СССР освобожден от занимаемой должности в связи с избранием Президентом СССР.

Список руководителей

Временная шкала

См. также 
 Правители Российского государства
 Президенты России
 История СССР
 История России

Примечания

Литература

Ссылки 
 Фактические и номинальные правители СССР
 Succession of Power in the USSR from the Dean Peter Krogh Foreign Affairs Digital Archives
 Heads of State and Government of the Soviet Union (1922—1991)

Списки глав государств